Evan Bates, né le  à Ann Arbor, est un patineur artistique américain. Avec sa partenaire Madison Chock avec laquelle il patine depuis 2011, il est triple champion des quatre continents (2019, 2020 et 2023). En 2015, il est vice-champion du monde.

Avec son ancienne partenaire Emily Samuelson, il a été champion du monde junior en 2008 puis médaillé de bronze champion des quatre continents 2009.

Biographie

Carrière sportive 
Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, il est membre de l'équipe mixte médaillée d'argent.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Emily Samuelson (5 saisons : 2005-2010)
 Madison Chock (12 saisons : 2011-2023)

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique américain
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé d'argent olympique américain
Naissance à Ann Arbor
Naissance en février 1989